Botón puede referirse a:

 El botón, pieza pequeña de metal, hueso, nácar, plástico u otra materia de cierta dureza que se cose en la vestimenta para que, entrando en el ojal, la abroche y asegure. También se pone por adorno en la ropa.
 Botón charro, joya perteneciente al folclore tradicional y popular de la provincia de Salamanca

Informática y tecnología
 El botón (de mando), tecla utilizada para activar alguna función de un dispositivo.
El botón, metáfora común de una representación utilizada en interfaces gráficas con objetivo similar al de un botón de mando.
Botón de opción o botón de radio, widget que permite al usuario elegir una de un conjunto de opciones
Botón placebo es un botón que aparenta hacer alguna acción, pero no posee un efecto real
Botón falso, describe cuando una aplicación informática intenta engañar al usuario 
Botón de turbo, botón que hace que un equipo funcione más rápidamente

Varios
Botones gustativos, estructuras ovaladas que ayudan a percibir el sentido del gusto
 El botón o capullo; flor en la cual todavía no se han separado los pétalos.
Botón, pieza de algunos instrumentos de cuerda, que funciona como dispositivo de anclaje

Otros usos
 Boton, municipio de Aruba.
a los YouTube Creator Awards, comúnmente llamados «botones».

Enlaces externos